

Проніно — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Проніно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область